ALK peut faire référence à :
  ;
  ;
 Anaplastic lymphoma kinase, une tyrosine kinase ;
 Académie des langues kanak.

Alk peut faire référence à :
 un prénom masculin, selon la liste des prénoms albanais.
 Alk, une créature fantastique des mythologies arménienne et kurde.

voir aussi 
 ALK1 (activin receptor-like kinase 1), une protéine ;
 ALK-Abelló (ALK B), appelé aussi ALK, un groupe pharmaceutique dont le siège est au Danemark ;
 ALKS.